

Patronyme 

 Charles Gruet (1844-1928) maire de Bordeaux de 1912 à 1919 ;
 Jacques Gruet (?-1547) martyr genevois ;
 Justine Gruet (1989-) femme politique ;
 Michel Gruet (1912-1998) archéologue, paléontologue et préhistorien français ;
 Paul Gruet (1882-1939) homme politique ;
 René Gruet (1888-1945) résistant français.